Жангалов:
 Жангалов, Баян Жангалович
 Жангалов, Досбол Баянович — аким Кокшетауской области (1996—1997).

См. также